Die Karadeniz Powership Orhan Bey ist ein Kraftwerksschiff der türkischen Firma Karpowership. Das Schiff ist mit Dieselgeneratoren mit einer Leistung von 200 MW ausgestattet.

Geschichte 
Die Sedef-Werft in Tuzla, Istanbul, erhielt von der zur Karadeniz Holding gehörenden Karadeniz Powership Co., Istanbul, Türkei, den Auftrag zum Bau eines Kraftwerksschiffes. Es sollte das Stromnetz im Libanon mit Strom versorgen. Die Ablieferung erfolgte im Juli 2013 und am 12. August kam die Karadeniz Powership Orhan Bey in Beirut an. Sie wurde am 3. September 2013 an das landseitige elektrische Stromnetz angeschlossen und versorgt den Libanon mit elektrischer Energie. Das Schiff gehört zu einer Flotte von Karadeniz betriebenen Schiffen, die das internationale Geschäft mit Kraftwerksschiffen 2007 starteten.

Die Karadeniz Powership Orhan Bey wurde mit elf Dieselgeneratoren und vier Leistungstransformatoren ausgestattet. Damit verfügt das Kraftwerksschiff über eine installierte Leistung von rund 200 MW. Die Dieselmotoren vom Typ MAN 18V51/60G DF können mit Gas oder Dieselöl betrieben werden. Die Tankkapazität des Kraftwerksschiffes reicht für einen Betrieb von zehn Tagen bei Nennlast.

Quellen 
 Karadeniz Powership: Orhan Bey Ship Installed Into Jieh Plant, National News Agency vom 3. September 2013
 Simon Tisdall: The Turkish 'power ship' keeping the lights on in Lebanon, The Guardian vom 11. April 2013

Gas- oder Ölkraftwerk
Arbeitsschiff